Sousa Coutinho ist der Familienname folgender Personen:

 Domingos de Sousa Coutinho (1896–1984), portugiesischer Adliger und Springreiter
 Francisco Inocencio de Sousa Coutinho (1726–1780), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter 
 Rodrigo de Sousa Coutinho (1755–1812), portugiesischer Militär und Politiker